Toyota Mark ist der Name folgender Automobile des Automobilherstellers Toyota:

 Toyota Mark II
 Toyota Mark II Qualis
 Toyota Mark II BLIT
 Toyota Mark V, siehe hierzu Toyota Camry Solara
 Toyota Mark X
 Toyota Mark X Zio
 Toyota Corona Mark II